COBUILD — акроним от  (Международная база лингвистических данных Бирмингемского университета) — исследовательский центр, созданный в Бирмингемском университете в 1980 году и финансируемый издательством HarperCollins.

Первоначально центр возглавлял профессор (1933—2007). Важнейшими достижениями COBUILD были создание и анализ электронного корпуса текстов современного английского языка Collins Corpus, позже приведшие к созданию Bank of English (англ.) и выпуску  Collins COBUILD English Language Dictionary, также основанного на корпусе текстов COBUILD и впервые опубликованного в 1987 году.

Также был опубликован ряд других словарей и грамматик, основанных исключительно на данных Bank of English.

Примечания

Литература

Ссылки 
 COBUILD Reference

Словари английского языка
Институты языкознания
Прикладная лингвистика
Корпусная лингвистика